Столыпино — название населённых пунктов.

Киргизия 
 Столыпино — прежнее название села Кочкорка Кочкорского района Нарынской области.

Россия 
 Столыпино — село в Никольском районе Пензенской области.
 Столыпино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Столыпино — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Столыпино (село, левый берег) и Новостолыпино (деревня, правый берег) — прежние название села Чапаевка в Ершовском районе Саратовской области.
 Столыпино — деревня в Ржевском районе Тверской области.

Украина 
 Столыпино — до 1945 года название села Черняховского в Ивановском районе Одесской области.

См. также 
 Ям Столыпино

Примечания